Marie Karolina Neapolsko-Sicilská (29. listopadu 1820 – 14. ledna 1861) byla princeznou z rodu Bourbon-Obojí Sicílie a sňatkem s infantem Karlem, karlistickým nárokovatelem na španělský trůn pod jménem Karel VI., španělskou infantkou.

Život 
Marie Karolina se narodila jako dcera Františka I. Neapolsko-Sicilského a jeho druhé manželky Marie Isabely Španělské.

10. července 1850 se v zámku Caserta v Casertě, Království obojí Sicílie provdala za infanta Karla, nejstaršího syna Karla Maria Isidora Bourbonského a Marie Františky Portugalské.

Marie Karolina a její manžel zemřeli 14. ledna 1861 v Terstu na tyfus během několika hodin po sobě. Marie Karolina se nemmocí nakazila při ošetřování svého manžela. Pár zemřel bezdětný. Oba manželé byli pohřbeni v katedrále svatého Justa v Terstu.

Tituly a oslovení 
 29. listopadu 1820 – 10. července 1850: Její Královská Výsost princezna Marie Karolina Bourbon-Obojí Sicílie
 10. července 1850 – 14. ledna 1861: Její Královská Výsost hraběnka z Montemolinu, šanělská infantka, princezna Bourbon-Obojí Sicílie

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 29. listopadu
Narození v roce 1820
Úmrtí 14. ledna
Úmrtí v roce 1861
Bourbon-Obojí Sicílie
Španělské hraběnky
Ženy